Lolià o Elià, emperador romà
 Elià (gal), cap de la revolta bagauda 
 Casperi Elià, prefecte de la guardia pretoriana 
 Claudi Elià, escriptor romà
 Elià Mecci, metge roma 
 Plauti Elià cònsol de Roma
 Elià Tàctic, escriptor grec